Тенексио има више значења:

 Тенексио (Танканхуиц), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Тенексио (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику